Hambledon (Hampshire)
 Hambledon (Surrey)